Landesarchäologen sind von den Denkmalämtern der Bundesländer Deutschlands ernannte Mitarbeiter. Überregional sind sie im Verband der Landesarchäologen organisiert. Da Nordrhein-Westfalen in zwei gleichrangige Landschaftsverbände unterteilt ist und zudem in Köln die Stadt als Trägerin der amtlichen Bodendenkmalpflege auftritt, gibt es derzeit für 16 Bundesländer 18 Landesarchäologen, darunter zwei Frauen. Abgesehen von Baden-Württemberg und Niedersachsen, wo ihnen ein Präsident vorsteht, sind die Landesarchäologen die höchsten staatlichen Instanzen der staatlichen Archäologie und Bodendenkmalpflege.

Deutsche Landesarchäologen

Siehe auch 
 Kommunalarchäologie

Weblinks 
 Verband der Landesarchäologen

!
deutsche Landesarchaologen